Weihenstephan bezeichnet:

 den Ortsteil Weihenstephan der Stadt Freising in Bayern
 die ehemalige Benediktinerabtei Kloster Weihenstephan
 die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 das Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München
 die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
 die Molkerei Weihenstephan, heute ein Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Theo Müller

 den Ortsteil Weihenstephan (Hohenthann) der Gemeinde Hohenthann im Landkreis Landshut, Bayern
 Schloss Weihenstephan